Belfagor o Il fantasma del Louvre (Belphégor ou Le fantôme du Louvre) - miniserie francese del 1965 diretta da Claude Barma e tratta dall'omonimo romanzo di Arthur Bernède.
 Belfagor - Il fantasma del Louvre (Belphégor – Le fantôme du Louvre) - film del 2001 diretto da Jean-Paul Salomé.